Kağızman (district), een Turks district in de provincie Kars
 Kağızman (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Kağızman